Kill your darlings (motto), een Engelstalig schrijversmotto
 Kill Your Darlings (single), een single van de Belgische groep Soulwax uit 1996
 Kill Your Darlings (2006), een Zweedse film van Björne Larson uit 2006
 Kill Your Darlings (2013), een Amerikaanse film van John Krokidas uit 2013
 Kill Your Darlings (muzieklabel), een Nederlands muzieklabel